Tschiffeli oder Tschiffely bezeichnet:
 Tschiffeli (Patrizierfamilie)

und ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Rudolf Tschiffeli (1716–1780), Schweizer Agronom;
 Aimé Félix Tschiffely (1895–1954), Schweizer Lehrer, Schriftsteller und Abenteurer.